La palabra tándem, de origen latín, suele referirse a objetos o situaciones que ocurren en sucesión, es decir uno detrás del otro en el espacio o en el tiempo. Aparece en los siguientes conceptos:

Vehículos 

 Tándem, configuración de ciertos elementos de los vehículos, sobre todo los asientos.
 Tándem, tipo de bicicleta caracterizada por dicha configuración.
 Rotores en tándem, disposición de los rotores de ciertos helicópteros.
 Alas en tándem, disposición de las alas de ciertas aeronaves.

Ciencia 

 Repeticiones en tándem, secuencias de ADN.
 Repeticiones en tándem, número variable de dichas repeticiones (genética molecular).

Otros 

 Tándem lingüístico, intercambios de idiomas.
 Salto tándem, forma de salto en paracaídas.
 Carga en tándem, explosivo con dos o más fases de detonación.
 Lactancia en tándem. modelo de lactancia de más de un bebé.

Cuando está escrito como tandem (sin acento), puede referirse también a

 Tandem, canción de Vanessa Paradis.
 Tandem Computers, gama de ordenadores.